Amra Sadiković era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Tevlin Women's Challenger 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Eugenie Bouchard che ha battuto in finale 6–1, 6–2 Sharon Fichman.

Teste di serie 

  Maria Sanchez (semifinali)
  Stéphanie Dubois (quarti di finale)
  Jessica Pegula (semifinali)
  Eugenie Bouchard (Campionessa)

 Sharon Fichman (finale)
 Kathrin Wörle (primo turno)
 Alla Kudrjavceva (quarti di finale)
 Julia Boserup (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Tevlin Women's Challenger 2012